Василий Егорович Аблогин (1927—2018) — советский инженер-технолог в системе атомной промышленности. Лауреат Государственной премии СССР (1977).

Биография 
Родился 3 сентября 1927 года в посёлке Уль, Севского уезда, Брянской губернии, РСФСР.

С 1943 по 1945 годы обучался в Школе фабрично-заводского обучения, после обучения работал столяром Брянского строительно-восстановительного участка № 3. 

С 1953 года переведён в систему МСМ СССР и направлен в закрытый город Свердловск-45 работал на предприятии Электрохимприбор — старшим мастером, инженером-диспетчером, заместителем начальника цеха. С 1961 по 1982 годы — начальник химико-технологического цеха по производству прецизионных деталей, узлов и изделий из спецматериалов. В 1962 году Указом Президиума Верховного Совета СССР В. Е. Аблогин за высокие показатели был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1977 году Указом Президиума Верховного Совета СССР В. Е. Аблогин за производство специзделий стал лауреатом Государственной премии СССР. С 1982 по 1988 годы — старший инженер-технолог  Электрохимприбора.  При участии В. Е. Аблогина было разработано, изготовлено и внедрено нестандартное технологическое оборудование, многие средства механизации, впервые в СССР стала применяться станочная обработка прецизионных деталей, разработаны и внедрены прогрессивные техпроцессы. В. Е. Аблогин предложил вакуумную технологию изготовления деталей, внедрённую впоследствии на многих предприятиях МСМ СССР. В. Е. Аблогин способствовал внедрению в производство разработок новаторов, совершенствованию охраны труда, техники безопасности. В. Е. Аблогин осуществил крупные мероприятия по предупреждению аварий, пожаров и травматизма. 

С 1988 года на пенсии. Умер 23 декабря 2018 года в городе Лесной.

Награды 

 Орден Октябрьской революции (1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (1962)
 Медаль «За трудовую доблесть»

Премии 
 Государственная премия СССР (1977)

Звания 
 Почётный гражданин города Лесного (1978)

Примечания

Литература 
 
 
 

Инженеры СССР
Выпускники Российского химико-технологического университета
Сотрудники «Электрохимприбора»